Enrico Castelnuovo peut désigner plusieurs personnalités italiennes :
 Enrico Castelnuovo (1839-1915), écrivain italien, qui a eu un rôle significatif dans la période du Risorgimento ;
 Enrico Castelnuovo  (1929-2014), historien de l'art italien, spécialiste du portrait dans l'art italien et du Moyen Âge ;